En France, plusieurs routes départementales de France portent le numéro 919 :

 Route départementale 919 (Bas-Rhin)
 Route départementale 919 (Moselle)
 Route départementale 919 (Oise)
 Route départementale 919 (Orne)
 Route départementale 919 (Pas-de-Calais)
 Route départementale 919 (Pyrénées-Atlantiques)
 Route départementale 919 (Seine-Maritime)
 Route départementale 919 (Somme)

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseaux routiers des départements : Bas-Rhin, Moselle, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Pyrénées-Atlantiques, Somme

919